Hetterbach ist ein Gewässername:

 Hetterbach, früherer Name des Heuerbachs, rechter Zufluss der Bottwar nach Oberstenfeld, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Hetterbach (Modau), rechter (unterirdischer) Zufluss der Modau bei oder in Eberstadt, kreisfreies Darmstadt, Hessen

Siehe auch:
 Etterbach